Ospreyella är ett släkte av armfotingar. Ospreyella ingår i familjen Thecideidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Ospreyella